Keidel steht für:

 ein trichterförmiges Schleppnetz, siehe Keitelnetz

Keidel ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Keidel (1909–1991), deutscher Politiker (SPD), OB Freiburg
 Felix Keidel (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Franz Christoph Keidel (1766–1834), Bürgermeister und Landtagsabgeordneter
 Fridolin Keidel (1882–1960), deutscher Flugpionier
 Georg Keidel (1875–1957), deutscher Landwirt und Landwirtschaftsfunktionär
 George Charles Keidel (1868–1942), US-amerikanischer Romanist und Mediävist deutscher Abstammung
 Hannemor Keidel (* 1943), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Hans Keidel (1877–1954), deutsch-argentinischer Geologe
 Joseph Keidel (1865–19??), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Ludwig Philipp Keidel (1857–1932), bayerischer Politiker (SPD)
 Ralf Keidel (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Theodor Keidel (1902–1988), deutscher Jurist und Fachautor
 Walter Keidel (1911–1997), deutscher Landwirtschaftsfunktionär in Karlsruhe
 Wilhelm Victor Keidel (1825–1870), US-amerikanischer Arzt deutscher Herkunft
 Wolf-Dieter Keidel (1917–2011), deutscher Mediziner und Sinnesphysiologe

Siehe auch:
 Geidel
 Kaidel
 Keitel